Vilcabamba puede referirse a:

Ecuador 
 Vilcabamba, valle ecuatoriano.

Perú 
 Incas de Vilcabamba, grupo de monarcas sucesores de Atahualpa.
 Vilcabamba la Vieja, hoy, Espíritu Pampa, yacimiento arqueológico identificado como la antigua ciudad inca de Vilcabamba. 
 Vilcabamba, Áncash, pueblo en el departamento de Áncash, Perú.